El término responsabilidad internacional puede hacer referencia a:
 La responsabilidad internacional del Estado.
 La responsabilidad internacional del individuo: véase Derecho penal internacional.